Остра Лука (, ) — деревня в районе Зволен Банска-Бистрицкого края в центральной Словакии.

Расположена в западной части Зволенской котловины в Словацких Средних горах к юго-западу от районного центра города Зволен.

Население 
Население по состоянию на 31 декабря 2020 г. — 299 человек. Жители, в основном, занимаются сельским хозяйством.

История 

Первое письменное упоминание встречается в 1332 году. Название деревни изменилось со Стролука (1332), Озтралика (1393), Озтралвка, Озтралука (1424), Озтроловка (1518), Остра-Лука (1773), Остролука (1920). С конца 15 века принадлежала дворянскому роду Остролуцких.

Достопримечательности 
 Замок Остролуцких, построенный в 1636—1642 годах, перестроен во второй половине 18 века в стиле ренессанс, на его территории есть сад, аллея и могила Аделы Остролуцкой.

Известные уроженцы 
 Адела Остролуцкая (1824—1853) — дворянка, муза поэта Людовита Штура.

Литература 
 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

Ссылки 
 Сайт дер. Остра Лука 

Населённые пункты Словакии